Мада́тов — фамилия. Происходит от азербайджанского имени Мадат, означающего помощь, милость. Женская форма — .

Известные носители 
 Мадатов, Валериан Григорьевич (1782—1829) — генерал-лейтенант Русской армии.
 Мадатов, Гараш Али оглы (1928—1993) — азербайджанский историк.
 Мадатов, Григорий Яковлевич (1898—1968) — советский флейтист и музыкальный педагог.
 Мадатов, Ильхам Иса оглы (род. 1952) — ректор Азербайджанского университета туризма и менеджмента.
 Мадатов, Махир Анар оглы (род. 1997) — азербайджанский футболист, полузащитник.
 Мадатов, Мирзаджан (1797—1851) — азербайджанский поэт, полковник русской армии армянского происхождения.
 Мадатов, Фариз Аловсат оглы (род. 1972) — Национальный Герой Азербайджана. 
 Мадатов, Хандадаш Кязым оглы (род. 1925) — азербайджанский и советский легкоатлет.

Мадатова

Примечания